Бакасоачи има више значења:

 Бакасоачи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакасоачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакасоачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику